Ральф Річардсон (; 19 грудня 1902, Челтнем, Англія, Велика Британія — 12 жовтня 1983, Лондон, Англія, Велика Британія) — англійський актор театру, кіно і телебачення, дворазовий номінант премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану.

Біографія 
Ральф Річардсон народився 19 грудня 1902 року в Челтнемі. Він був третім сином й наймолодшою дитиною в родині. Його батьки, Артур Річардсон і Лідія Річардсон (до шлюбу — Расселл), познайомились у Парижі, де навчалися разом з живописцем Адольфом Вільямом Бугро.

Фільмографія

Примітки

Джерела

Посилання 

Британські кіноактори
Театральні актори Великої Британії
Лицарі-бакалаври
Актори нагороджені лицарським званням